Владимир Савва:

 Савва, Владимир Артёмович (1923—1948) — майор, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Савва, Владимир Иванович (1865—1920) — русский историк, профессор Императорского Харьковского университета.